Augusto Silj – cardinale italiano
 Cesare Silj – politico italiano